Чемпионство WWE Raw среди женщин () — женский чемпионский титул в реслинге, созданный и продвигаемый американским рестлинг-промоушном WWE на бренде Raw. Это один из двух женских одиночных титулов в основном ростере WWE, наряду с чемпионством WWE SmackDown среди женщин.

Чемпионство WWE среди женщин было представлено 3 апреля 2016 года на WrestleMania 32, заменив собой титул чемпиона WWE среди Див, и имеет уникальную историю титула, отдельную от оригинального женского чемпионства WWE и чемпионства среди Див. Шарлотт Флэр стала первой чемпионкой.

В результате драфта 2016 года титул стал эксклюзивным для Raw с последующим переименованием, а SmackDown создал чемпионство WWE SmackDown среди женщин.

История 
3 апреля 2016 года член Зала славы WWE Лита появилась на пре-шоу WrestleMania 32 и, подводя итоги истории женского профессионального реслинга в WWE, представила новый чемпионский титул и заявила, что женщины WWE будут упоминаться не как Дивы, а как «суперзвезды WWE», также как и мужчины.

Затем Лита объявила, что первой чемпионкой станет победительница матча «тройной угрозы» между Шарлотт, Сашей Бэнкс и Бекки Линч. Победу в матче одержала Шарлотт и первым обладателем данного титула.

Когда титул был введен, он имел оригинальное название — чемпионский титул среди женщин. Однако новый титул не считается наследником истории оригинального титула, который был объединен с чемпионством Див в 2010 году. WWE признает первоначальный чемпионат его предшественником и отмечает, что родословная женщин-чемпионок восходит к временам правления The Fabulous Moolah в 1956 году

Чемпионский титул WWE Raw среди женщин стал первым женским титулом, защищенным на PPV: Hell in a Cell в октябре 2016 года;

На мероприятии Шарлотта победила Сашу Бэнкс и стала трехкратной чемпионкой. Спустя два года, в октябре 2018 года, титул вновь оказался в матче главного события на PPV: Evolution, где Ронда Раузи отстояла титул в матче против Никки Беллы. Затем Раузи проиграла титул в матче тройной угрозы против чемпионки SmackDown среди женщин Шарлотты и Бекки Линч в главном матче на PPV: WrestleMania 35 в апреле 2019 года. В матче победила Бекки Линч выиграла. 10 мая 2020 года титул впервые в истории разыгрывался в матче с лестницами на PPV: Money In The Bank. Следующей ночью после PPV на RAW, Бекки Линч объявила, что оставляет титул вакантным из-за беременности, и объявила победительницу женского матча за кейс Аску, новой чемпионкой.

Дизайн 
Чемпионский титул WWE Raw среди женщин по внешнему виду похож на чемпионский пояс WWE (представленный в 2014 году) с некоторыми отличиями. Ремень белого цвета и значительно меньше, чем главный титул компании. Высеченный логотип WWE на центральной пластине находится на красном фоне, а не на чёрном. Золотые разделительные планки отделяют центральную пластину от двух боковых пластин ремня. Боковые пластины, которые стали отличительной чертой большинства чемпионских поясов WWE, имеют съемную центральную часть, на которую можно нанести логотип чемпиона. На боковых пластинах по умолчанию изображен логотип WWE.

По традиции, с осени 2014 года, WWE дарила индивидуальные чемпионские пояса WWE победителям как мужских, так и женских профессиональных видов спорта с боковыми пластинами, ознаменовывающими это достижение. Первый чемпионский титул WWE Raw среди женщин был вручён женской баскетбольной команде Сиэтл Шторм за победу в финале WNBA 2018. Чемпионский титул также был вручён женской национальной футбольной команде Соединенных Штатов за победу на ЧМ — 2019 по футболу среди женщин.

Переход на бренды

Статистика

Действующий чемпион 

На    года действующая чемпионка — Бьянка Белэр которая держит титул чемпионки WWE Raw в первый раз.

См. также 
 Женские чемпионаты WWE
 Список действующих чемпионов WWE

Действующие женские чемпионские титулы
 Чемпион WWE SmackDown среди женщин
 Чемпион NXT среди женщин
 Чемпион Соединённого Королевства NXT среди женщин

Упразднённые женские чемпионские титулы
 Чемпион WWE среди женщин (1956—2010) годов
 Чемпионка WWE среди Див

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 История титула на официальном сайте WWE
 Официальный сайт WWE

Чемпионские титулы WWE
Женский рестлинг
Женщины в WWE
Награды, появившиеся в 2016 году
WWE
Награды спортсменкам
Появились в 2016 году в США